Nuțu ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Nuțu (* 1944), rumänischer Schauspieler und Dokumentarfilmer
 Daniela Nuțu-Gajić (* 1957), rumänisch-australische Schachspielerin und -trainerin